Αnorthosis Famagusta FC (, Anorthosis Ammochostou) este un club de fotbal și volei din Famagusta, aflat din 1974 în exil la Larnaca, în urma invaziei turce a Ciprului. Echipa susține meciurile de acasă pe Stadionul Antonis Papadopoulos cu o capacitate de 13.586 de locuri.

Evoluția în competițiile europene 

1: Ambele meciuri jucate în Cehoslovacia. 
2: Ambele meciuri jucate în Belgia.

Recordul în competițiile UEFA de club

Ultima actualizare: 10 august 2012

Antrenori notabili 
  Gyula Reiner
  István Turbéky
  Gyula Zsengellér
  Andreas Mouskallis
  Nikos Karoulias
  Georgi Vasilev
  Lakis Petropoulos
  Peter Cormack
  Anghel Iordănescu
  Dusan Mitošević
  Andreas Michaelides
  Ioannis Matzourakis
  Temuri Ketsbaia
  Mirsad Fazlagic
  Stanko Poklepovic

Jucători notabili 

Cipru
 Pambis Andreou
 Zacharias Charalambous
 Panayiotis Engomitis
 Costas Foti
 Antonis Georgallides
 Demetris Ioannou
 Christakis Kassianos
 Spyros Kastanas
 Petros Konnafis
 Stefanos Lysandrou
 Vassos Melanarkitis
 Marios Neophytou
 Nikos Nicolaou
 Michalis Pamboris
 Nicos Panayiotou
 Nicos Papavasiliou
 Panikos Pounnas
 Andreas Sotiriou
 Fivos Vrachimis
 Panikos Xiourouppas
 Giannis Okkas
 Chris Christofi

Albania
 Arjan Beqaj

Brazilia
 Alessandro Soares
 Fabinho
 Mário Jardel
 Sávio
 William Boaventura

Bulgaria
 Valentin Ignatov
 Ilian Kiriakov
 Nikolay Kostov

Columbia
 Ricardo Laborde

Republica Cehă
 Jan Rezek

Egipt
 Magdy Tolba

Franța
  Vincent Laban
 Bruno Cheyrou

Georgia
 Temuri Ketsbaia
 Georgi Kinkladze

Germania
 Marco Haber

Grecia
 Nikos Frousos
 Nikos Katsavakis
 Savvas Poursaitidis
 Giorgos Xenides

Irak
 Hawar Mulla Mohammed

Letonia
 Marian Pahars

Olanda
 Jeffrey Leiwakabessy
 Nordin Wooter

Nigeria
 Michael Obiku

Polonia
 Wojciech Kowalczyk
 Sławomir Majak
 Radoslaw Michalski
 Mariusz Piekarski
 Lukasz Sosin

România
 Dan Alexa

Serbia
  Sinisa Dobrasinovic
  Siniša Gogić
 Sása Jovanović
 Slobodan Krčmarević
 Vesko Mihajlović
 Zoran Milinković
 Srboljub Nikolić
 Svetozar Šapurić
  Vladan Tomić

Slovacia
 Jozef Kožlej

Slovenia
 Anton Žlogar
|}

Referințe

Legături externe 
Oficial
  Anorthosis Famagusta FC (Official Website)   
 Anorthosis Famagusta Volleyball (Official Website) 

Site-uri ale fanilor
 Anorthosis Famagusta Fans MAXHTEC (official website)  
 Anorthosis Fans Forum - Latest News  
 Anorthosis Forum - The new forum for all Anorthosis fans   
 Anorthosis Blog- A blog with opinions about everything for Anorthosis   
 West Terrace Service Crew - MAXHTEC.NET - Anorthosis Supporters Website 
 Anorthosis Famagusta The best football Team in Cyprus
 ANORTHOSIS.NET - The Blue news portal and Fan's Forum  
 national-football-teams

Altele
 Cupa UEFA: Cine este Anorthosis Famagusta ?, 3 august 2007, Cristian Ioniță, Amos News

Cluburi cipriote de fotbal
Fondări în 1911